Vila Santana pode ser:

Vila Santana (Dourados), bairro da cidade de Dourados.
Vila Santana (Sorocaba)
Vila Santana (bairro de Itaquera), na cidade de São Paulo.
Vila Santana (bairro de Santana), na cidade de São Paulo.

Desambiguação